Glebovo (Chabarowsk) - dorp in de Russische kraj Chabarowsk
 Glebovo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Glebovo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Glebovo (district Medvenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Glebovo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov